Agustins, monjos seguidors de l'Orde de Sant Agustí
 Canonges agustins
 Agustins recol·lectes 
 Agustins descalços 
 Agustins (Sant Aniol de Finestres), monument històric del municipi de Sant Aniol de Finestres (Garrotxa)